Гомес да Силва () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гомес да Силва, Вилде (более известный как просто Вилде; род. 1981) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Гомес да Силва, Жуан (род. 2001) — бразильский футболист.
 Гомес да Силва, Жувенал (род. 1979) — бразильский футболист.
 Гомес да Силва, Лукас (1990—2016) — бразильский футболист.